

Населені пункти та їхні частини

 Кленчани — село в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Кленчани — село в гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Кленчани — село в гміні Сендзішув-Малопольський Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Кленчани — частина села Окоцим у гміні Бжесько Бжеського повіту Малопольського воєводства

Примітки